Bonyhád beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Bonyhád
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Bonyhád
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Bonyhád